3. edycja rozgrywek II ligi w polskiej piłce nożnej po reorganizacji lig w 2008.

Grupa wschodnia

Drużyny 
W grupie wschodniej wystąpiło 18 zespołów, które walczyły o dwa miejsca premiowane awansem do I ligi.

Objaśnienia:
Stomil Olsztyn, mimo degradacji do III ligi uniknął spadku, zajmując miejsce Motoru Lublin, który wycofał się z rozgrywek.
Motor Lublin wykupił licencję od Spartakusa Szarowola.

Rozgrywki 
W sezonie 2010/2011 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do I ligi. Dwa ostatnie zespoły spaść miały do III ligi. Drużyny z miejsc 3–16 w sezonie 2011/2012 występować miały w II lidze.

Uwaga: liczba drużyn spadających do III ligi mogła zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z I ligi, przynależnych terytorialnie do grupy wschodniej. Z powodu spadku z drugiego poziomu ligowego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski do III ligi relegowana miała zostać również 16. drużyna rozgrywek. Sytuacja zmieniła się poza kończeniu sezonu, w wyniku wycofania się z rozgrywek GLKS Nadarzyn oraz mistrza i wicemistrza grupy V III ligi, a także niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku licencyjnego przez Ruch Wysokie Mazowieckie, dzięki czemu na czwarty poziom ligowy mogła nie spaść żadna z drużyn. Ostatecznie licencji na grę w II lidze nie otrzymał Start Otwock, który mógł zastąpić jedną z wycofanych drużyn, wobec czego ten klub spadł jednak do III ligi.

Tabela 

||rowspan=11|

||rowspan=2|

Mecze

Najlepsi strzelcy 

 Kompletna klasyfikacja strzelców 2010/2011

Stadiony

Grupa zachodnia

Drużyny 
W grupie zachodniej wystąpiło 18 zespołów, które walczyły o dwa miejsca premiowane awansem do I ligi.

Objaśnienia:
Polonia Słubice wycofała się po rundzie jesiennej
Polonia Nowy Tomyśl wycofała się po 27. kolejce rozgrywek

Rozgrywki 
W sezonie 2010/2011 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do I ligi. Dwa ostatnie zespoły miały spaść do III ligi, jednak w związku z wycofaniem się w trakcie rozgrywek Polonii Słubice i Polonii Nowy Tomyśl tylko te drużyny zaliczane były do strefy spadkowej. Drużyny z miejsc 3–16 w sezonie 2011/2012 występować miały w II lidze.

Uwaga: liczba drużyn spadających do III ligi mogła zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z I ligi, przynależnych terytorialnie do grupy zachodniej. Z powodu spadku z drugiego poziomu ligowego MKS Kluczbork i Odry Wodzisław Śląski, do III ligi relegowane miały być również 15. i 16. drużyna rozgrywek. Ostatecznie Tur Turek utrzymał się z powodu braku licencji dla Odry.

Tabela 

||rowspan=13 style="background-color:white;"|

Najlepsi strzelcy 

 Kompletna klasyfikacja strzelców 2010/2011

Stadiony

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie